Polsce
 Jelenin – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Borów 
 Jelenin – wieś w woj. lubuskim, w pow. żagańskim, w gminie Żagań 
 Jelenin – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Chojna
 Jelenin – gromada

 Zobacz też
 Jeleniewo, Jeleniowo, Jeleniów